Контра́кція (; ; ) — зменшення об'єму системи при набряканні речовини в розчиннику внаслідок взаємодії (сольватації) речовини з розчинником.
 Контра́кція — скорочення м'язових волокон під час пологів.
 Контракція — діяльність негативного персонажа
 Контра́кція — стягнення (мовознавство)

Примітки

Література